Танака Акамаро (; 1869—1944) — японский учёный, географ, лимнолог.

Биография 
Родился в Токио.

Изучал географию в Брюссельском университете в Бельгии. После возвращения на родину занимался исследованием главных японских озёр. В 1931 году основал Японское лимнологическое общество.

Автор фундаментальных трудов «Исследования озера Сува», «Исследование озера Нодзири» и др.

Книги 
 『湖沼の研究』1911年刊、43歳、日本最初の湖沼学の専著
 『湖沼学上に見たる諏訪湖の研究』全二巻、1918年、50歳
 『趣味の湖沼学』1922年、54歳
 『野尻湖の研究』1926年、58歳
 『日本北アルプスの湖沼の研究』他多数

Источники и литература 
 Танака Акамаро // 『日本大百科全書』 [Энциклопедия Ниппоника]. — 第2版. — 東京: 小学館, 1994—1997. — 全26冊. (яп.)
 『世界大百科事典』14巻、平凡社、1966年。
 鈴木静夫 『日本の湖沼 - 湖沼学入門』 内田老鶴圃、1984年。

Географы Японии
Лимнологи Японии